Sving kan avse:

 Sving (golf) – en rörelse som en spelare utför för att slå ett golfslag
 Svingande – en slagteknik i boxning
 Sving (radioteknik) – topp–till–topp-värdet av amplituden

Se även
 Swing (olika betydelser)